«Through the Ages: A Story of Civilization» () — карточная настольная игра, посвящённая развитию и соперничеству цивилизаций под управлением 2—4 игроков. Разработана Владимиром Хватилом и в 2006 году выпущена издательством Czech Board Games. На октябрь 2015 года игра занимает четвёртое место в рейтинге лучших игр сайта BoardGameGeek.

Комплектация 
 одно игровое поле;
 один буклет с правилами;
 275 деревянных жетонов (120 желтых, 90 синих, 35 белых, 30 красных);
 40 кубиков игроков (по 10 штук четырёх цветов игроков);
 4 персональных поля;
 4 карты-памятки;
 341 карта (185 гражданских, 155 военных, 1 карточка первого игрока).

Игровой процесс 
Каждый игрок развивает свою цивилизацию от античности до современности, получая очки Культуры за влияние, оказанное на мир через свою литературу, театр, религию, чудеса света, действия лидеров и международную политику. В игре существуют три варианта правил: Простые, Продвинутые и Полные.

Простая игра 
Карты. Существуют два типа карт: Гражданские (со светлой рубашкой) и Военные (с тёмной рубашкой). Карты разделяются по времени, когда они появляются в игре.

В дополнении к картам существуют также персональные поля игроков, на которых уже нарисован стартовый набор каждого игрока из шести карт Технологий.

Жёлтые жетоны. Символизируют население, которое может быть в резерве, безработным или на картах

Синие жетоны. Символизируют Еду или Ресурсы, в зависимости от того, на какую карту они положены.

Начальные технологии. Карта Бронзы позволяет строить Шахты, Агрокультуры — Фермы, Религия — Храмы, Философия — Лаборатории и одна военная карта позволяет готовить Пехоту. В начале игры каждая цивилизация имеет построенные 2 Фермы, 2 Шахты, 1 Лабораторию и 1 Пехотинца.

Государственный строй. Обозначаются картами оранжевого цвета с указанием количества Гражданских и Военных действий, которые игрок может осуществить в свой текущий ход.

Типы карт:
 Лидеры (зеленые гражданские карты);
 Чудеса Света (фиолетовые гражданские карты);
 Карты действий (жёлтые гражданские карты);
Описание хода. Каждый игрок в свой ход делает последовательно три вещи:
 Добавляет Карты в Карточный ряд;
 Разыгрывается свои Гражданские и Военные действия;
 Осуществляет стадии Производства и Потребления.

Продвинутая игра 
В продвинутой игре появляются:
 Карты второй эпохи;
 Военные карты (для взаимодействия между цивилизациями);
 Политические действия;
 Счастье;
 Коррупция;
 Карты тактики;
 Устаревание.

Полная игра 
Добавляется III эпоха, карты ВВС, чёрные военные карты — Войны.

Версии

Награды 
 2007, 2008 премия Golden Geek от BoardGameGeek — номинация «Лучшая игра для опытных игроков»;
 2007 международная премия International Gamers Awards — победитель в номинации «Стратегическая игра для нескольких игроков»;
 2008 премия Golden Geek от BoardGameGeek — номинация «Лучшая карточная игра»;
 2008 бразильская премия JoTa — номинации «Лучшая карточная игра» и «Best Monster Board Game»;
 2010 польская премия Gra Roku — победитель в номинациях «Игра года» и «Игра года для продвинутых игроков»;
 2010 премия Коста-Рики Juego del Año Tico — победитель в номинации «Игра года»;
 2011 французская премия Tric Trac — номинация «Игра года»;
 2011 канадская премия Les Trois Lys — финалист номинации «Лилия для искушённых настольщиков».

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница игры 

Настольные игры по алфавиту
Карточные игры
Настольные глобальные стратегии